Арванитиката () или Арванитският език според някои гръцки трактовки е албано-тоски диалект, който се говори основно в Атика и прилежащата ѝ област, наричана Арванитохория.

Приема се от етнолингвистите за разновидност на южноалбанския тоски говор, но не трябва да се бърка с диалекта на чамите в исторически Епир.

През 1382 г. каталанската компания започва масово легално заселване на арванитите в пустинята на Атика и частичното запълване на демографската ѝ празнина. Оттогава Атика, с изключение на Атина, става чисто арванитска. През 1570 г., според една османска хроника, в каазата на Атина има 52 села. През 1835 г. общото население на селата в Атика достига приблизително 8300 души. Атина от началото на XIX век е град на румелийци, арванци и турци. Неговите румелийски жители тогава са говорили на диалект, принадлежащ към южноалбанската тоска диалектна група с общи лингви. Тази група включва румелийците от Егина, южна Евия, Мегара, Мани и може би тези от Оропос и Тива.

Източници 

Албански език
Атика
Диалекти